Dillschneider ist der Familienname folgender Personen:
 Jeanne Dillschneider (* 1995), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Karl Dillschneider (1904–1998), deutscher Architekt und Denkmalpfleger

Siehe auch:
 Otto Alexander Dilschneider (1904–1991), deutscher Theologe, Hochschullehrer und Politiker (CDU)